Osoby o tym nazwisku:
 Ioan Miclescu-Prăjescu – rumuński szermierz, olimpijczyk
 Kalinik (Miclescu) – prawosławny biskup, zwierzchnik Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego
 Sofroniusz (Miclescu) – prawosławny biskup, metropolita Mołdawii